Les foreurs sont un groupe écologique d'insectes xylophages appartenant principalement à l'ordre des lépidoptères et coléoptères (dont leurs larves telles que les chenilles dans le cas des lépidoptères) creusent des galeries dans les parties plus ou moins lignifiés de certaines plantes (tiges, depuis le brin d'herbe fibreux jusqu'au tronc très lignifié). Les femelles pondent des œufs dans les tissus végétaux, donnant à des larves qui creusent une galerie pour s'alimenter de préférence dans les zones irriguées et en croissance ou des parenchymes (larves de papillons consommant les tissus vasculaires de l'écorce écorce, larves de scolytes à l'interface écorce/aubier, larves de buprestes ou de longicornes dans l'aubier) chez les arbres (dicotylédones) ou le stipe (Charançon rouge des palmiers).

Le mode de vie de ces insectes endo-phytophagess se distingue des mineurs de feuilles. La nomenclature de ces groupes écologiques demeure ambiguë. Les foreurs de végétaux semi-ligneux (non ligneux, mais avec tissus secondaires), comme certains scolytes sur les tiges d'Euphorbes (Thamnurgus aripes), sont considérés comme des phytophages non xylophages, appelés « mineurs de tiges ».

Le terme foreur est utilisé dans des noms vernaculaires français les désignant.

Ravageurs 
Les lépidoptères foreurs de tige comptent parmi les principaux ravageurs de grandes cultures céréalières (canne à sucre, maïs, mil à chandelle, riz, sorgho).

Espèces appelées « foreurs »

Lépidoptères 
 Busseola fusca (foreur de la tige du maïs, foreur africain du maïs, foreur de tiges de céréales) (Noctuidae)
 Chilo partellus (foreur ponctué de graminées, foreur tacheté de la tige du sorgho) (Crambidae)
 Chilo polychrysus (foreur à tête noire) (Crambidae)
 Chilo sacchariphagus (foreur ponctué de la canne à sucre) (Crambidae)
 Chilo suppressalis (foreur rayé des tiges) (Crambidae)
 Conopomorpha cramerella (foreur des cabosses de cacao) (Gracillariidae)
 Diatrea lineolata (foreur américain du maïs) (Pyralidae)
 Diatraea saccharalis (foreur américain de la canne à sucre) (Pyralidae)
 Eldana saccharina (foreur africain de la canne à sucre) (Pyralidae)
 Etiella zinckenella (foreur des gousses de haricot de Lima) (Pyralidae)
 Hellula undalis (foreur du chou, ou pyrale du chou) (Crambidae)
 Maliarpha separatella (foreur blanc africain) (Pyralidae)
 Mussidia nigrivenella (foreur de l'épi du maïs) (Pyralidae)
 Ostrinia furnacalis (foreur oriental ou asiatique du maïs) (Crambidae)
 Rupela albina (foreur blanc sud-américain) (Crambidae)
 Scirpophaga incertulas (foreur jaune du riz) (Crambidae)
 Scirpophaga innotata (foreur blanc du riz) (Crambidae)
 Scrobipalpa aptatella  (foreur du tabac ) (Gelechiidae)
 Sesamia calamistis (foreur rose africain) (Noctuidae)
 Sesamia inferens (foreur rose du riz) (Noctuidae)
 Synanthedon rhododendri (foreur du rhodhodendron) (Sesiidae)
 Telchin licus (foreur du tronc du bananier) (Castniidae)
Zonocerus variegatus (foreur du tige du maïs)

Coléoptères 
 Apate monachus (foreur noir) (Bostrichidae)
 Anthores leuconotus (foreur blanc du tronc du caféier) (Cerambycidae)
 Conotrachellus humeropictus (foreur des fruits) (Curculionidae)
 Temnorhynchus coronatus (foreur des tiges du cocotier) (Scarabaeidae)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de ravageurs de plantes cultivées

Bibliographie 
 .

Liens externes 
  Les foreurs, Ephytia (INRA)

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Type d'insecte ravageur
Nom d'insecte ambigu
Écologie de l'insecte